Angelz peut faire référence à : 
 Bratz : Rock Angelz, film d'animation.
 Black 13 Angelz, groupe de metalcore koweïtien.